Towang kan syfta på följande platser:

Bhutan 

 Tawang Chu, vattendrag,

Indien 

 Tawang (ort), Arunachal Pradesh, 

Robotskapade Bhutanförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar